Екатери́на Алекса́ндровна Ло́бышева (род. 13 марта 1985 года в ) — российская конькобежка, бронзовый призёр в командной гонке на  зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов, участница зимних Олимпийских игр 2010 года. Заслуженный мастер спорта России (2006).

Биография 
Родители Кати не занимались на профессиональном уровне спортом, хотя всегда его любили. Отец играл в разных любительских футбольных командах, а мать в юности серьёзно занималась лыжными гонками: на знаменитой «Лыжне России» когда-то даже попадала в десятку лучших. Поэтому увлечение дочери спортом всегда только поддерживали. В детстве Катя занималась бальными танцами, волейболом и баскетболом, но самые высокие результаты она показывала в бадминтоне, которым она начала заниматься в 2010 году после того, как в коньках ей не понравилось.

В бадминтоне Катя достигла разряда кандидата в мастера спорта, признавалась лучшим игроком по итогам года. Мало соперников было на тот момент, соответственно, пропал и стимул. А конькобежные тренеры убедили в том, что в коньках у неё есть перспективы и уговорили вернуться. Её первым наставником по конькобежному спорту был Владимир Рубин. 

С 2002 года она выступала на юниорских чемпионатах страны и на мировых первенствах и уже в 2003 и 2004 годах выиграла Российский чемпионат в многоборье среди юниоров. В 2004 году заняла 1-е место в забеге на 1000 м и 2-е на 500 м на взрослом чемпионате России, что позволило ей войти в состав национальной сборной. В сезоне 2004/05 Екатерина дебютировала на Кубке мира, участвовала в зимней Универсиаде и стала бронзовой призёркой на чемпионате России в спринтерском многоборье. В декабре 2005 года заняла 3-е место в командной гонке на Кубке мира в Херенвене.

В 2006 году выиграла "золото" на дистанции 1500 м и в командной гонке преследования на национальном чемпионате, заняла 6-е место на чемпионате Европы в многоборье в Хамаре. В феврале участвовала на первых своих зимних Олимпийских играх в Турине, где завоевала бронзовую медаль в командной гонке и на дистанциях 1000 и 1500 метров заняла соответственно 11-е и 6-е места.

в том же году заняла 13-е место в многоборье на чемпионате мира в Калгари. После завершения карьеры олимпийской чемпионкой Светланой Журовой именно на неё выпала роль лидера сборной. В 2008 году выиграла чемпионат России в многоборье и на отдельных дистанциях 1000, 1500, 3000 м и в командной гонке. и стала 14-й на чемпионате мира в Берлине.

В 2008 году перед финальным этапом Кубка мира произошла ссора между Лобышевой и Екатериной Абрамовой, из-за отказа Абрамовой от участия в соревнованиях. В результате вместо Абрамовой в командной гонке бежала спринтер Светлана Кайкан и команда заняла последнее место в забеге откатившись по сумме очков на третье место, хотя до этого лидировала в Кубке мира. А на чемпионате мира по отдельным дистанциям женская команда снялась с участия. Позднее Союз конькобежцев России дисквалифицировал Абрамову на год, а Лобышевой был объявлен выговор.

В 2009 году Екатерина выиграла чемпионат России в спринтерском многоборье и заняла 19-е место на чемпионате мира в Москве. На чемпионате мира на отдельных дистанциях в Ричмонде заняла 6-е место на дистанции 1500 м и 7-е на 1000 м, а на чемпионате России выиграла в забегах на этих дистанциях.

В январе 2010 года она заняла 4-е место в многоборье на чемпионате Европы в многоборье в Хамаре. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере заняла 11-е место на дистанции 1500 м, 28-е на 1000 м и 7-е в командной гонке. С 2011 года Екатерина Екатерина тренировалась под руководством известного итальянского тренера Маурицио Маркетто и стала вновь чемпионкой страны в многоборье и в командной гонке преследования. 

Следующие 2 сезона она провела на среднем уровне, заняв дважды 5-е место в командной гонке на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и дважды выиграв серебряные медали на чемпионате России в многоборье классическом и спринтерском. На спринтерском чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити заняла 12-е место. 

В 2014 году на зимних Олимпийских играх в Сочи Катя стала 2-й раз бронзовым призёром в командной гонке, 8-й на дистанции 1500 м, 20-й на 1000 м и попробовала на дистанции 500 м, где заняла 25-е место. После олимпиады она ушла в декрет и вернулась к соревнованиям в сезоне 2015/16. Её лучшим результатом стало 1-е место на чемпионате России на дистанции 1500 м в 2017 году. 

Она ещё участвовала на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Канныне и заняла там 9-е и 11-е места на дистанциях 1000 и 1500 м соответственно. Екатерина Лобышева отказалась от участия в отборочных олимпийских соревнованиях, и не выступила на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. 31 марта 2019 года объявила о завершении спортивной карьеры.

Личная жизнь 
Екатерина Лобышева в 2007 году окончила Коломенский государственный педагогический институт по специальности «физическое воспитание». В 2006 году завела роман с олимпийским чемпионом по прыжкам в высоту Андреем Сильновым. Замужем за известным мотогонщиком Алексеем Наумовым с 2014 года. 25 марта 2014 года у них родилась дочь София, которая встала на коньки в полгода, а сейчас занимается в конькобежной группе у мамы и дополнительно посещает танцевальный кружок. 

В 2017 году Екатерина открыла свою спортивную школу по конькам в Коломне и стала руководителем Всероссийского проекта "Школа чемпионов". В 2020 году окончила Российский международный олимпийский университет в степени магистра. Является президентом Федеральной ассоциации поддержки и развития спорта и депутатом фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Московской областной Думе с сентября 2022 года. Её хобби: Путешествия, боулинг, фотография.

Награды и звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 февраля 2014 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 февраля 2007 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения.
 Заслуженный мастер спорта России

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Лобышева - профиль на сайте infosport.ru
 
 Официальный сайт Екатерины Лобышевой
  - досье на сайте eurosport.com
  - профиль на сайте международного союза конькобежцев
  - профиль на сайте live.isuresults.eu
  - профиль на сайте sochi2014.arch

Конькобежцы России
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы России по конькобежному спорту
Выпускники Государственного социально-гуманитарного университета